Jaromír Matušek – minister paliw i energetyki Republiki Czechosłowackiej 1971-1974
 Josef Matušek (1897-1943) – czeski urzędnik, działacz związkowy i publicysta

Zobacz też 
 Matoušek
 Matuszek